Il gruppo 3 delle qualificazioni al campionato europeo di calcio femminile 2009 è composto da cinque squadre: , , ,  e .

Formula

Classifica 

Francia qualificata. Islanda e Slovenia ai playoff.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatrici 

11 reti
  Margrét Lára Viðarsdóttir (2 rig.)

7 reti
  Mateja Zver

5 reti
  Camille Abily

4 reti

  Élodie Thomis

  Jelena Dimitrijević

  Jovana Sretenović

3 reti

  Sandrine Brétigny
  Hoda Lattaf
  Sandrine Soubeyrand

  Anthoula Arvanitaki
  Katrín Jónsdóttir

  Hólmfríður Magnúsdóttir
  Katrín Ómarsdóttir

2 reti

  Sonia Bompastor
  Élise Bussaglia
  Candie Herbert

  Louisa Nécib
  Gaëtane Thiney
  Dimitra Panteleiadou

  Manja Benak 
  Alena Milkovič
  Sara Björk Gunnarsdóttir

1 rete

  Corine Franco
  Lilas Traïkia
  Anastasia Papadopoulou
  Magdalina Tsoukala
  Ásthildur Helgadóttir

  Dóra María Lárusdóttir
  Greta Mjöll Samúelsdóttir
  Dóra Stefánsdóttir
  Sanja Malimić
  Dobrila Randelovic

  Suzana Stanojević
  Snežana Maleševič
  Anja Milenkovič (1 rig.)
  Nataša Petrović

Autoreti
  Manja Benak (a favore della Francia)
  Marina Šiškovič (a favore dell'Islanda)

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2009